Harry Hayes ou Hays sont des noms pouvant désigner:

Harry T. Hays (1820-1876), officier américain de la Confédération
 (1891-1976), joueur argentin de football
Harry Hays (1909-1982), homme politique canadien de l'Alberta

Voir aussi
Harry Hay (1912-2002), militant américain du droit des homosexuels
 (1926-1989), journaliste et écrivain américain
 (né en 1939), joueur américain de football américain

Hayes, Harry